Kolyvan peut faire référence à :

Toponymes 
 Kolyvan, village du kraï de l'Altaï
 Kolyvan, commune de l'oblast de Novossibirsk

Autres 
 Monts Kolyvan
 Lac de Kolyvan
 Le vase de Kolyvan, un vase monumental datant de la période néoclassique russe.